|}
Die Bahnstrecke Alessandria–Cavallermaggiore ist eine italienische Nebenbahn in der Region Piemont.

Die Strecke wird von RFI betrieben, ist eingleisig und nicht elektrifiziert.

Geschichte 
1855 wurde der Abschnitt von Cavallermaggiore nach Bra dem Verkehr übergeben, dadurch war die Stadt Bra an dem Piemontesischen Bahnnetz verbunden. 1864–1865 wurde der Reststück nach Alessandria über Alba und Nizza Monferrato fertiggestellt. Die Strecke fährt durch die weltberühmte Weinbaugebiete Langhe und Monferrato und ist deshalb sehr reizvoll.

Ab der Fahrplanänderung von 17. Juni 2012 wurde der Personenverkehr zwischen Alessandria und Alba von der Region Piemont eingestellt. Die Strecke bleibt allerdings formell in Betrieb, auch wenn sie nicht mehr befahrbar ist. Die Strecke soll reaktiviert werden.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 10.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Piemont